Святого́ровка () — посёлок городского типа в Добропольском районе Донецкой области Украины.

Основан в 1966 году.

География 
Расположен на реке Бык, в 5 км от железнодорожной станции Доброполье (конечная станция железнодорожной ветки от линии Покровск — Дубово).

Экономика 
В посёлке были кирпичный завод, цехи Добропольского завода минеральной воды (вырабатывающие подсолнечное масло, муку и другие продукты).

Примечания

Ссылки 
 Сайт села Святогоровка
 Карта Святогоровки
 Святогоровка на сайте «История городов и сёл»

Населённые пункты Добропольского района
Посёлки городского типа Донецкой области